Dillon kan som auktorsförkortning betyda:

 Elizabeth Schatz Dillon
 Lawrence Samuel Dillon
 Michael O. Dillon
 Lawrence S. Dillon

Robotskapade auktorsförkortningar